Say It – album di Britt Nicole del 2007
Say It – singolo dei Blue October del 2009
Say It – singolo delle Booty Luv del 2009
Say It – singolo degli Evans Blue del 2011
Say It – singolo di Flume del 2016